České a slovenské příjmení Dvorský znamenalo původně člověka pocházejícího od dvora. Může se jednat o tyto osobnosti:
 Alois Dvorský (1883–1966) – český herec
 Bartoloměj Dvorský (16. století) – český utrakvistický kněz a polemik s islámem
 Bohumír Dvorský (1902–1976) – český akademický malíř
 František Dvorský (rozcestník) – více osob
 Jakub Dvorský (* 1978) – brněnský výtvarník, animátor a designér
 Ján Dvorský (* 1943) – slovenský fotbalista
 Jaroslav Dvorský (* 1960) – slovenský operní pěvec-tenorista, bratr Petra, Pavla a dvojče Miroslava
 Jindřich Dvorský z Helfenburka (1505–1582) – kněz a rektor pražské univerzity
 Jozef Dvorský (* 1950) – slovenský a československý funkcionář SSM, politik KSS, poslanec FS za normalizace
 Ladislav Dvorský (1931–1995) – český spisovatel
 Matěj Dvorský z Hájku (1520–1583) – teolog a rektor pražské univerzity
 Milena Dvorská (1938–2009) – česká herečka
 Miroslav Dvorský (* 1960) – slovenský operní pěvec-tenorista, bratr Petra, Pavla a dvojče Jaroslava
 Ota Dvorský – viz Ota Hofman
 Pavol Dvorský (* 1954) – slovenský operní pěvec-barytonista, bratr Petra, Miroslava a Jaroslava
 Peter Dvorský (* 1951) – slovenský operní pěvec-tenorista, bratr Pavla, Miroslava a Jaroslava
 Rudolf Antonín Dvorský, vlastním jménem Rudolf Antonín, uměleckým jménem R. A. Dvorský (1899–1966) – český hudební skladatel, kapelník, klavírista, zpěvák, herec a nakladatel
 Stanislav Dvorský (1940–2020) – český básník a teoretik
 Viktor Dvorský (1882–1960) – český ekonomický a politický geograf
 Zuzana Dvorská Šípová (* 1977) – česká malířka

 jiné významy
 Dvorský rybník – více různých objektů

Česká příjmení
Slovenská příjmení